Ирони ( — «городской») — название спортивных клубов в Израиле

Баскетбол 
 Ирони (Ашкелон)
 Ирони (Нагария)
 
 Маккаби Ирони (Рамат-Ган)

Футбол 
 Ирони (Ашдод)
 Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
 Хапоэль Ирони Нир (Рамат-ха-Шарон)
  (Бат-Ям)
  (Кирьят-Ата)